Literatura
Carrie — romance de Stephen King

Cinema
Carrie (1952) — com Laurence Olivier e Jennifer Jones
Carrie (1976) — com Sissy Spacek e John Travolta
Carrie (2002) — com Angela Bettis e Emelie DeRavin
Carrie (2013) — com Chloë Grace Moretz e Julianne Moore

Música
Carrie (canção) — da banda Europe

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema